А́ль-Иттиха́д (; что на русский переводится как «союз») — название ряда футбольных клубов и газет.

 
 Аль-Иттихад — баскетбольные клубы:
 «Аль-Иттихад» — аравийский баскетбольный клуб из города Джидда.
 «Аль-Иттихад» — египетский баскетбольный клуб из города Александрия.

 Иттихад
 «Иттихад» ( — ) — азербайджанская партия панисламистской ориентации начала XX века (1917—1920) созданная по аналогии с турецкой партией «Единение и прогресс» («Иттихат»).
 «Иттихад» — литературная, общественная и политическая газета Азербайджана.

Футбольные клубы:
 «Иттихад» — марокканский футбольный клуб из города Хемиссет.
 «Иттихад» — прежнее название марокканского футбольного клуба «Олимпик» из города Сафи.
 «Иттихад» — арабское название футбольного клуба «Бней Сахнин» из арабского города Сахнин, Израиль.
  — прежнее название египетского футбольного клуба «Дина Фармс» из города Каир.
 «Иттихад Аль Шурта» — египетский футбольный клуб из города Каир.

См. также 
 Иттихат
 Иттихат (деревня)